

Astronomia 
 10288 Saville – asteroide della fascia principale

Letteratura 
 Saville – romanzo di David Storey del 1976

Persone 
 Daria Saville (1994) – tennista russo-australiana
 George Saville (1993) – calciatore inglese naturalizzato nordirlandese
 Glen Saville (1976) – ex cestista australiano
 Jane Saville (1974) – ex marciatrice australiana 
 Jenny Saville (1970) – pittrice inglese 
 Liz Saville Roberts (1964) – politica inglese
 Luke Saville (1994) – tennista australiano
 Peter Saville (1955) – grafico e direttore artistico inglese 
 Philip Saville (1930-2016) – regista e sceneggiatore britannico
 Victor Saville (1895-1979) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese